

Sigle 
 Center for Backyard Astrophysycs – osservatorio astronomico, vedi 455 (astronomia)
 Chinese Basketball Association  – lega di pallacanestro cinese
 Confederação Brasileira de Automobilismo  – federazione automobilistica brasiliana
 Continental Basketball Association  – lega minore professionistica di pallacanestro statunitense
 Continental Basketball Association (1969-1974)  – lega minore di pallacanestro statunitense esistita dal 1969 al 1974
 Centralne Biuro Antykorupcyjne  – uno dei servizi segreti della Polonia

Codici 
 CBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corner Bay (Stati Uniti)
 cba – codice ISO 639-5 delle lingua chibcha

Informatica 
 .cba – Comic book archive in formato ACE